Municipio de Lund puede referirse a alguno de los siguientes lugares:

 Municipio de Lund (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Lund (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ward.
 Municipio de Lund (Suecia), un municipio ubicado en la provincia de Escania.